Argentina deltog första gången i de olympiska spelen 1900 i Paris. De debuterade i de olympiska vinterspelen 1928 i Sankt Moritz.

De argentinska idrottarna har vunnit 77 medaljer i olympiska sommarspelen, mestadels i boxning. Argentina har ännu inte vunnit några medaljer i olympiska vinterspelen.

Argentinas nationella olympiska kommitté skapades 1923.

Medaljer

Medaljer i sommarspelen

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor 
 
 
 "Argentine gold medals won at Olympic Games", Xinhua, July 9, 2008
  Olympics Picture site

Argentina i olympiska spelen